M. A. Murtoza is een Indiase auteur, fitnesstrainer en vechtsportspeler. Murtoja heeft artikelen geschreven over fitness en werken aan fitness voor de samenleving. Hij heeft vele records gemaakt, zoals Guinness Book of World Records en Limca Book of Records en organiseerde ook Guinness Book of World Records met de studenten namens fitness. Hij werkt aan de missie van Fit India voor alle individuen van de samenleving.

Het vroege leven en onderwijs 
M. A. Murtoza werd geboren in West Bengalen op 9 Januari 1979 tot M. A. Musa en Sheli.

Priveleven 
Murtoza is getrouwd met Jinat Ara.

Onderscheidingen 

 2019: Indiase sportprijzen

 2019: Guinness Book of Records

 2021: Limca Book of Records

 2022: Atal Award door de gouverneur van Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari

Referenties